Voetbalwet (België)
 Voetbalwet (Nederland)